Каспа́р Дави́д Фри́дрих (; 5 сентября 1774, Грайфсвальд, Шведская Померания — 7 мая 1840, Дрезден, Королевство Саксония) — немецкий живописец и рисовальщик (в том числе акварелист). Один из ключевых европейских пейзажистов XIX века, крупнейший представитель раннего немецкого романтизма (наряду с современником Филиппом Отто Рунге), лидер кружка так называемых дрезденских романтиков. Член Прусской (с 1810) и Дрезденской академий художеств (с 1818).

Биография 

Каспар Давид Фридрих родился 5 сентября 1774 года в семье мыловара Адольфа Готлиба Фридриха и его жены Софии Доротеи в университетском городке Грайфсвальд на балтийском берегу Шведской Померании. Был шестым из десяти детей, воспитывался в строгих лютеранских устоях. В молодости лишился большинства родственников — в 1781 году от тифа умерла мать художника, затем скончались его две сестры и брат.

В 1790 году получил первые уроки рисования. Через своего учителя познакомился с теологом Людвигом Козегартеном и творчеством живописца Адама Эльсхаймера, что оказало на него существенное влияние. Также обучался литературе и эстетике у Томаса Турильда.

В 1794—1798 годах Фридрих обучался изобразительному искусству в престижной Датской королевской академии изящных искусств в Копенгагене, где занимался у Кристиана Августа Лоренцена и Енса Юля. После возвращения из Дании путешествовал по различным городам Германии, пока не обосновался в Дрездене в 1798 году, создавая гравюры, офорты и ксилографию.

Сблизился с кружком романтиков, включавшим Л. Тика, Новалиса, Г. фон Клейста, а также Ф. О. Рунге; в 1810 познакомился с И. В. Гёте, а в 1821 — с В. А. Жуковским (оказывавшим ему поддержку, как и еще один российский источник — великий князь Николай Павлович, посетивший его студию в 1820); был дружен и с натурфилософом и художником К. Г. Карусом. Находился в близких отношения с норвежским художником Юханом Далем, оказал большое влияние на его творчество.

В поисках мотивов с 1801 неоднократно приезжал на остров Рюген в Балтийском море; любил путешествовать по Саксонской Швейцарии и Гарцу; также посещал Богемию и горы Крконоше в частности; часто бывал в родном Грайфсвальде.

До 1807 года работал исключительно в технике рисунка (преимущественно штифтом или сепией), затем обратился и к масляной живописи. В 1810 году к живописцу пришёл публичный успех (ещё в 1805 году он победил на конкурсе «Друг искусства», организованном Иоганном Вольфгангом Гёте). Великий немецкий поэт по достоинству оценил его творчество и ввёл в художественные круги Германии.

Уже в ранних картинах («Могила великана в снегу» (1807); «Теченский алтарь», или «Крест в горах», 1808; обе работы — Картинная галерея «Новые мастера», Дрезден; «Монах у моря», 1808—1810, Национальная галерея; «Аббатство в дубовом лесу», 1809—1810, Шарлоттенбург; «Утро в Исполиновых горах (Ризенгебирге)», 1810—1811, Национальная галерея; все три картины — Берлин) определилась задумчивая, по-своему мистическая атмосфера его искусства.

Зрителю, «заместителем» которого часто выступают фигуры, отрешённо созерцающие пейзажные дали, предстоит в живописи Фридриха загадочно-молчаливая природа и символы сверхреального бытия, явленные в виде достаточно натурных, но в то же время подчёркнуто-знаковых деталей (морской горизонт, горная вершина, корабль, дальний город, путевое распятие или просто крест, кладбище). История — и древнеязыческая, и средневековая — проступает в виде меланхолических мотивов (гробницы сказочных исполинов, руины храмов и монастырей), подчёркивающих скорее трагические разрывы, нежели связь времен. Сила красок, достаточно звучных, умеряется туманами и закатной либо рассветной дымкой.

Каспар Давид Фридрих представлял собой художника-пейзажиста романтического направления.
По его словам, его пейзажи « … не были точными изображениями воздуха, воды, скал и деревьев….но отражением души и эмоционального наполнения этих объектов». Для Фридриха природа была носителем глубоких религиозных переживаний и часто приобретала символическое значение. Он использовал пейзаж как средство отобразить свои глубокие эмоциональные переживания, которые напоминали манеру письма его предшественника и земляка Альтдорфера, жившего тремя веками ранее.
Один из характерных для Фридриха приёмов — приём перенесения зрителя в пространство картины. Фигура часто изображается обращённой к ландшафту, заворожённо погружённой в созерцание, так что зритель получает здесь своеобразную «точку вхождения» в бесконечный мир.

В своём программном произведении «Этапы жизни» (Die Lebensstufen) Каспар Давид Фридрих изобразил человеческие фигуры четырёх возрастов на пустынном арктическом берегу и такое же количество судов, подходящих к берегу, но находящихся на разном расстоянии. Тем самым мастер сумел убедительно представить на полотне неумолимый ход времени. А сама сцена на фоне заката вызывает острое чувство меланхолической ностальгии.
Другая из наиболее популярных его картин, известная как «Крушение надежды», создаёт острое ощущение отчаяния и безнадёжности.

Среди других известных картин мастера — «Могила Гуттена» (1815, Государственное художественное собрание, Веймар), «На паруснике» (1818, Эрмитаж, Санкт-Петербург), «Странник над облаками» (1818, Кунстхалле, Гамбург), «Двое созерцающих луну» (1819—1820, Картинная галерея «Новые мастера», Дрезден), «Восход луны над морем», «Женщина у окна» (обе работы — 1822, Национальная галерея, Берлин), «Замерзшее море» (1823, Кунстхалле, Гамбург). Ряд произведений содержит поэтические аллегории борьбы против наполеоновского нашествия (таков «Французский стрелок в еловом лесу», 1812, частное собрание, Германия; — с заблудившейся в зимнем лесу одинокой фигуркой). С годами мастер все чаще повторял полюбившиеся мотивы, натурные же созерцания порой сменялись у него образами-видениями с ангелами и храмами, парящими в небе. Иные же из картин, напротив, сближались с идиллически-бытописательской поэтикой бидермейера («Отдых в день нового урожая», 1823, не сохранилась).

С 1824 года был профессором дрезденской Академии художеств. Оставил афоризмы и наблюдения об искусстве, подчёркивающие необходимость сочетания верности натуре («душе природы») с внутренней духовной интуицией, которую считал «божественным глаголом» в сердце.

В 1835 году художника разбил паралич, и с тех пор он больше не работал масляными красками, ограничиваясь небольшими рисунками сепией. Он скончался в бедности в Дрездене, практически забытый в художественных кругах и оставленный даже своими учениками. Его творчество вновь было открыто в 1890-е годы, когда его стал популяризировать норвежский искусствовед Андреас Ауберт. На определённый период забытое искусство Фридриха вновь привлекло внимание в XX веке, начиная с эпохи сюрреализма. Предпринимались попытки обоснования роли Фридриха в возникновении абстрактной живописи. Франческо Арканджелли находил общие позиции в планировке картин немецкого художника и Пита Мондриана, а Роберт Розенблюм сравнивал «Монаха на берегу» Фридриха и «Зелёное на синем» (1956) Марко Ротко.

Произведения 
 «Пейзаж с радугой», 1809, Государственное художественное собрание, Веймар;
 «Возрасты», около 1815, Музей изобразительных искусств, Лейпциг;
 «Парусник», 1815, Kunstsammlungen, Хемниц;
 «Мужчина и женщина, созерцающие луну», около 1824, Национальная галерея, Берлин.
 «Месса в готической руине», 1819, Национальная галерея, Берлин;
 «Монастырское кладбище под снегом»,
 «Гибель „Надежды“ во льдах»,

Публикации на русском языке 
 [Стихотворения]/ Пер. С. Аверинцева // Поэзия немецких романтиков. М.: Художественная литература,1985, с. 250.

Примечания

Литература 
Очерки жизни и творчества
 
 
 
 
 
Каталоги выставок
 
Альбомы
 
 
 
 
 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
 
 
 
Справочные указатели

Ссылки 

 
 

Художники Германии XIX века
Художники-пейзажисты Германии
Похороненные в Дрездене
Преподаватели Высшей школы изобразительных искусств (Дрезден)
Выпускники Датской королевской академии изящных искусств